Râncăciov se poate referi la:
Râncăciov, Argeș
Râncăciov, Dâmbovița